Carl Pedersen (turner) (1883-1971), Deens turner
 Carl Pedersen (roeier) (1884-1968), Deens roeier
 Carl Pedersen (schutter) (1888), Deens schutter